|-
| (43901) 1995 VX2||||14 листопада 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43902) 1995 VX4||||14 листопада 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43903) 1995 WC||1995 WC||16 листопада 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43904) 1995 WO||1995 WO||16 листопада 1995||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (43905) 1995 WC1||||16 листопада 1995||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (43906) 1995 WK4||||20 листопада 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43907) 1995 WX4||||20 листопада 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 43908 Hiraku||||21 листопада 1995||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (43909) 1995 WB9||||28 листопада 1995||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (43910) 1995 WA20||||17 листопада 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43911) 1995 WF22||||17 листопада 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43912) 1995 WR34||||20 листопада 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43913) 1995 YT||1995 YT||17 грудня 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43914) 1995 YC2||||19 грудня 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43915) 1995 YT7||||16 грудня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43916) 1996 AP2||||13 січня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43917) 1996 AM16||||13 січня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43918) 1996 AE18||||13 січня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43919) 1996 BG3||||18 січня 1996||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато,Такеші Урата
|-
| (43920) 1996 CJ2||||12 лютого 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (43921) 1996 CW3||||10 лютого 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43922) 1996 CE5||||10 лютого 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43923) 1996 CX8||||14 лютого 1996||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Маура Томбеллі
|-
| 43924 Martoni||||22 лютого 1996||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе||Антоніо Ваньоцці
|-
| (43925) 1996 DB3||||27 лютого 1996||Обсерваторія Модри||Петер Колені,Леонард Корнош
|-
| (43926) 1996 EL1||||10 березня 1996||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (43927) 1996 GN4||||11 квітня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43928) 1996 HE13||||17 квітня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (43929) 1996 JO9||||13 травня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43930) 1996 LR3||||15 червня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 43931 Йосімі (Yoshimi)||||9 серпня 1996||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (43932) 1996 QH||1996 QH||16 серпня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43933) 1996 RX9||||7 вересня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43934) 1996 TC||1996 TC||1 жовтня 1996||Обсерваторія Садбері||Денніс ді Сікко
|-
| (43935) 1996 TF||1996 TF||1 жовтня 1996||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (43936) 1996 TM11||||11 жовтня 1996||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате
|-
| (43937) 1996 TS25||||6 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43938) 1996 TH51||||5 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (43939) 1996 TT53||||5 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (43940) 1996 XY5||||7 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43941) 1996 YP||1996 YP||20 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43942) 1996 YX||1996 YX||20 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43943) 1997 AV||1997 AV||2 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43944) 1997 AW1||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43945) 1997 AS2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43946) 1997 AR6||||7 січня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (43947) 1997 AE7||||9 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43948) 1997 AU12||||10 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43949) 1997 AU18||||9 січня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (43950) 1997 BG1||||28 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43951) 1997 BC5||||31 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43952) 1997 BG7||||28 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (43953) 1997 CB1||||1 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 43954 Чинов (Chynov)||||7 лютого 1997||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| 43955 Fixlmuller||||6 лютого 1997||Лінц||Е. Мейєр,Ервін Обермайр
|-
| 43956 Елідоро (Elidoro)||||7 лютого 1997||Сормано||Пієро Сіколі,Франческо Манка
|-
| 43957 Інвеніці (Invernizzi)||||7 лютого 1997||Сормано||Пієро Сіколі,Франческо Манка
|-
| (43958) 1997 CZ14||||6 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43959) 1997 CB26||||12 лютого 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (43960) 1997 CE27||||1 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43961) 1997 ER5||||4 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43962) 1997 EX13||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43963) 1997 EW14||||4 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43964) 1997 EF23||||7 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (43965) 1997 EO32||||11 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43966) 1997 EM36||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43967) 1997 FM2||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43968) 1997 FA5||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43969) 1997 GL||1997 GL||4 квітня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43970) 1997 GH1||||2 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 43971 Ґабзділ (Gabzdyl)||||8 квітня 1997||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (43972) 1997 GM6||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43973) 1997 GE7||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43974) 1997 GY12||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43975) 1997 GF14||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43976) 1997 GQ14||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43977) 1997 GD17||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43978) 1997 GG17||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43979) 1997 GM17||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43980) 1997 GR20||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43981) 1997 GM21||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43982) 1997 GA32||||15 квітня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (43983) 1997 GR35||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43984) 1997 HR7||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43985) 1997 HQ8||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43986) 1997 HF9||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43987) 1997 JR9||||6 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43988) 1997 KQ3||||31 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43989) 1997 LG4||||9 червня 1997||Обсерваторія Ренд||Кеннет Вільямс
|-
| (43990) 1997 LN4||||7 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43991) 1997 MF10||||28 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43992) 1997 NP||1997 NP||1 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 43993 Маріола (Mariola)||1997 OK||26 липня 1997||Сормано||Пієро Сіколі,А. Теста
|-
| (43994) 1997 PF3||||11 серпня 1997||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| (43995) 1997 PY5||||14 серпня 1997||Обсерваторія Галеакала||AMOS
|-
| (43996) 1997 QH||1997 QH||22 серпня 1997||Яцука||Хіросі Абе
|-
| (43997) 1997 QX||1997 QX||29 серпня 1997||Обсерваторія Клаудкрофт||Воррен Оффутт
|-
| (43998) 1997 QB3||||28 серпня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| 43999 Ґрамінья (Gramigna)||||31 серпня 1997||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (44000) 1997 RB||1997 RB||1 вересня 1997||Обсерваторія Клеть||Зденек Моравец
|}

43900